U21-Europamästerskapet i fotboll 1990 spelades under två år mellan 1988 och 1990. Totalt 30 lag deltog i turneringen, där San Marino deltog för första gången. Sovjetunionen vann turneringen efter att ha besegrat Jugoslavien i EM-finalen. De trettio lagen delades upp i åtta grupper med fyra eller tre lag i varje grupp, där varje gruppsegrare gick vidare till utslagsomgången. Utslagsomgången bestod av dubbelmöten och inleddes med kvartsfinaler.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Externa länkar 
 RSSSF